Алекса́ндр Петро́в:
 
 
 
 
 
 
 Петров, Александр Георгиевич (род. 1944) — советский и российский механик.
 
 Петров, Александр Евгеньевич (Мишкин; род. 1979) — предположительно офицер российской военной разведки, один из подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.
 Петров, Александр Егорович (1928—2013) — кочегар и старший аппаратчик Воскресенского химкомбината, Герой Социалистического Труда.
 
 Петров, Александр Ильич (1923—1991) — бригадир монтажников, Герой Социалистического Труда.
 Петров, Александр Карпович (1856—не ранее 1918) — генерал от инфантерии, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.
 Петров, Александр Константинович (род. 1957) — советский и российский режиссёр-мультипликатор, сценарист.
 Петров, Александр Леонидович (1951—2009) — русский художник, живописец.
 
 
 
 
 Петров, Александр Пхоун Чжо (род. 1970) — российский физик, математик, социолог.
 
 Петров, Александр Степанович (1906—?) — советский советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Петров, Александр Трофимович (1925—1972) — советский футболист.
 
  Примечания